Britton est un patronyme anglais, basé sur le nom Briton (Breton, en français).

Origine 
C'est un dérivé de Briton, proche de Britain et Britten. Le patronyme Burton en est une autre forme, avec métathèse.

Personnes 
 Jean Britton Mandilimana (1986-); footballeur malgache

En Grande-Bretagne 
 Geoff Britton (1943-), musicien
 John Britton (mathématicien) (1927-1994)
 Leon Britton (1982-), footballeur
 Rhys Britton (1999-), coureur cycliste britannique
 Tony Britton (1924-2019), acteur
 Thomas Britton (1644-1714), marchand de charbon anglais et organisateur de concerts à Londres

Au Panama 
 Rosa María Britton (1936-2019), romancière et obstétricienne

Aux États-Unis 
 Barbara Britton (1919-1980), actrice
 Connie Britton (1968-), actrice
 Drake Britton (1989-), joueur de baseball
 Elizabeth Britton (1858-1934), botaniste
 Nathaniel Lord Britton (1859-1934), géologue et botaniste
 Pamela Britton (1923-1974), actrice
 Pamela Britton, auteur de roman d'amour
 Sherry Britton (1918-2008), danseuse de burlesque américain, des années 1930 et 1940, actrice et productrice de télévision.
 Zach Britton (1987-), joueur de baseball

Toponymes 

 Britton, Dakota du Sud
 Britton, Michigan

Autres usages 
 Le britton est un traité de droit anglais médiéval

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme